Die Streethockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2011 war die 3. Weltmeisterschaft und wurde in der Slowakei ausgetragen. Der Sieger Slowakei schlug die Kanada 1:0.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Play-off

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale 

2011 Frauen
Sportveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in der Slowakei
Frauensportwettbewerb